Residenset kan syfta på 

 Residenset i Falun
Residenset i Göteborg
Residenset i Härnösand
Residenset i Jönköping
Residenset i Karlskrona
Residenset i Karlstad
Residenset i Luleå
Residenset i Malmö
Residenset i Nyköping
Residenset i Umeå
Residenset i Visby
Residenset i Växjö
Residenset i Östersund